Орбелиа́ни () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Виссарион (Орбелиани) — Католикос-Патриарх Грузии (1724—1737).
 Орбелиани, Вахтанг Вахтангович (1812—1890) — князь, генерал-лейтенант, выдающийся грузинский поэт-романтик.
 Орбелиани, Георгий Ильич (1853—1924) — князь, генерал, участник русско-японской войны.
 
 Орбелиани, Иван Макарович (1844—1919) — генерал от кавалерии.
 Орбелиани, Иван Тамазович (1809—1866) — генерал-майор.
 Орбелиани, Илья Дмитриевич (1815—1853) — князь, генерал, герой Крымской войны.
 Орбелиани, Иосиф Константинович (1825—1879) — князь, генерал-майор, герой Крымской войны.
 Орбелиани, Макар Фомич (1800—1871) — генерал-майор.
 Орбелиани, Родам (в монашестве Екатерина; ум. 1691) — жена Вахтанга Мухран-Батони (впоследствии — царь Картли Вахтанг V). Мать царя Георгия XI.
 Орбелиани, Сулхан-Саба (1658—1725) — князь, грузинский писатель, учёный и политический деятель.
 Орбелиани, Тамаз Мамукович (1767—1815) — генерал-майор.

 Джамбакуриан-Орбелиани, Григорий Дмитриевич (1804—1883) — князь, генерал, герой Кавказской войны, поэт.

См. также 
 Орбелиани (княжеский род)
 Орбели